Медаль ордена Святого Кирилла Туровского (бел Медаль ордэна свяціцеля Кірыла Тураўскага) — награда Белорусской Православной Церкви . Учрежден решением Синода Белорусской Православной Церкви от 10-11 октября 2004 года в память празднования 1000-летия Туровской епархии и утвержден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 23 декабря 2004 года.

Статут 
Медаль имеет одну степень.

Медаль ордена Святого Кирилла Туровского носится на левой стороне груди и ставится по списку после ордена преподобной Ефросинии Полоцкой и перед медалью ордена преподобной Ефросинии Полоцкой .

Медалью награждаются священники, монахи и прихожане Белорусской Православной Церкви за многолетнюю активную духовно-просветительскую, катехизическую и миссионерскую деятельность, благотворительную помощь, направленную на восстановление православных святынь на белорусской земле, реставрацию и реставрацию православных монастырей и церкви.

Описание 
Медаль Святого Кирилла Туровского изготовлена из латуни . Он имеет форму круга диаметром 33 мм с ребром, выступающим с лицевой и оборотной сторон. На аверсе отчеканено изображение ордена св. Кирилла Туровского первой степени, но без камней в оправках. Крест ордена покрыт красной искусственной эмалью. Орден изображен в сиянии лучей, между которыми по кругу отчеканены маленькие кружочки.

На реверсе медали, на позолоченном поле, стилизованным шрифтом в пять строк выпуклая горизонтальная надпись: «Не презри милости моей, Иисус... Я принесу Тебе дело разумное». Буквы надписи и кайма отполированы.

Медаль крепится к прямоугольной колодке с кольцом и кольцом, обтянутой лентой из бордового ребристого шелка с более светлым, гладким изображением шестиконечного креста. Ефросинии Полоцкая . Ширина ленты 24 мм. Высота прямоугольной вертикальной латунной площадки составляет 52,7 мм и соответствует ширине скотча. Лента натягивается в прорези вверху и внизу накладки. На тыльной стороне накладки имеется приспособление для крепления. Медаль выпускается в бархатном или пластиковом футляре.

Медаль награждается удостоверением темно-розового цвета размером 210х296 мм на оборотной стороне.

Ссылки 

 Положение о наградах Белорусской Православной Церкви ) 
Появились в 2004 году в Белоруссии
Медали Белоруссии
Ордена Белоруссии
Страницы с непроверенными переводами